Venstre (noruec esquerra) és el nom que rep el Partit Liberal noruec, un partit liberal de Noruega. Va ser fundat el 1884, sent en l'actualitat el partit més antic del país. Des de 2020 el seu president és Guri Melby. A les eleccions legislatives noruegues de 2005, el partit va obtenir el 5,9% dels vots i 10 escons al Storting. A nivell internacional, Venstre és membre de la Internacional Liberal i es troba afiliat al Partit dels Liberals Demòcrates i Reformistes Europeus.

Igual que el seu homònim danès, va prendre el nom de la Revolució Francesa, on els diputats liberals del Tercer Estat seien a l'esquerra del president de la Cambra, mentre que els nobles ho feien a la dreta.

Líders del partit 
 1884 Johan Sverdrup
 1884–1889 Ole Anton Qvam
 1889–1893 Johannes Steen
 1893–1894 Viggo Ullmann
 1894–1896 Ole Anton Qvam
 1898–1900 Viggo Ullmann
 1900–1903 Lars Holst
 1903–1909 Carl Berner
 1909–1927 Gunnar Knudsen
 1927–1940 Johan Ludwig Mowinckel
 1945–1952 Jacob S. Worm-Müller
 1952–1964 Bent Røiseland
 1964–1970 Gunnar Garbo
 1970–1972 Helge Seip
 1972–1974 Helge Rognlien
 1974–1976 Eva Kolstad
 1976–1982 Hans Hammond Rosbach
 1982–1986 Odd Einar Dørum
 1986–1990 Arne Fjørtoft
 1990–1992 Håvard Alstadheim
 1992–1996 Odd Einar Dørum
 1996–2010 Lars Sponheim
 2010–2020 Trine Skei Grande
 2020–present Guri Melby

Resultats a les eleccions legislatives 1906-2005

Enllaços externs 

  Venstre Web oficial
 Resultats del Venstre a les eleccions locals de 2007

Partits polítics de Noruega
Partits polítics liberals
Liberalisme verd